Begraafplaats van Komen (België), een gemeentelijke begraafplaats in Komen, deelgemeente van de Belgische gemeente Komen-Waasten
 Begraafplaats van Komen (Frankrijk), een gemeentelijke begraafplaats in het centrum van de Franse gemeente Komen